Бернард Ленс () — личное имя.
 Бернард Ленс II (1659—1725) — английский гравёр, первопроходец техники меццо-тинто в Англии, а также издатель.
 Бернард Ленс III (1682—1740) — английский художник, известный в первую очередь своими портретными миниатюрами.